Rasam steht für:

 Rasam (Suppe), eine indische Suppe
 Rasam (Film), ein indischer Film (2015) 
 Rasam (Serie), eine pakistanische Serie (2014) 
 Rasam (Partei), eine Partei in Belarus